|-
|(110001)||2001 SP63|| align=right|14,6|| align=right|3,146|| align=right|0,134|| align=right|5,32|| align=right|5,578||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110002)||2001 SX63|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,066|| align=right|9,90|| align=right|4,484||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110003)||2001 SE64|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,188|| align=right|21,98|| align=right|4,189||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110004)||2001 SF64|| align=right|14,6|| align=right|2,689|| align=right|0,176|| align=right|3,87|| align=right|4,409||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110005)||2001 SH64|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,114|| align=right|10,02|| align=right|4,370||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110006)||2001 ST65|| align=right|15,6|| align=right|2,618|| align=right|0,123|| align=right|14,25|| align=right|4,236||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110007)||2001 SU65|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,111|| align=right|5,08|| align=right|4,293||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110008)||2001 SY65|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,075|| align=right|5,87|| align=right|4,473||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110009)||2001 SW66|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,085|| align=right|15,69|| align=right|4,129||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110010)||2001 SB67|| align=right|14,9|| align=right|2,720|| align=right|0,183|| align=right|13,58|| align=right|4,486||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110011)||2001 SZ67|| align=right|16,0|| align=right|2,763|| align=right|0,211|| align=right|14,32|| align=right|4,592||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110012)||2001 SL68|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,201|| align=right|6,41|| align=right|4,368||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110013)||2001 SN68|| align=right|15,9|| align=right|2,642|| align=right|0,272|| align=right|6,04|| align=right|4,294||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110014)||2001 SR68|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,164|| align=right|7,87|| align=right|4,277||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110015)||2001 SV68|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,161|| align=right|13,60|| align=right|4,215||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110016)||2001 SB69|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,176|| align=right|14,05|| align=right|4,527||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110017)||2001 SS69|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,179|| align=right|7,50|| align=right|4,074||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110018)||2001 SA70|| align=right|14,1|| align=right|2,641|| align=right|0,112|| align=right|14,79|| align=right|4,292||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110019)||2001 SE70|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,225|| align=right|12,44|| align=right|4,496||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110020)||2001 SM71|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,193|| align=right|5,44|| align=right|3,473||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110021)||2001 SP71|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,116|| align=right|7,22|| align=right|3,534||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110022)||2001 SX71|| align=right|14,6|| align=right|2,618|| align=right|0,102|| align=right|14,14|| align=right|4,234||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110023)||2001 SH72|| align=right|15,1|| align=right|3,133|| align=right|0,267|| align=right|17,57|| align=right|5,544||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110024)||2001 SL72|| align=right|14,4|| align=right|2,786|| align=right|0,229|| align=right|8,75|| align=right|4,649||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110025)||2001 SN72|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,041|| align=right|11,98|| align=right|4,384||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110026)||2001 SH73|| align=right|15,0|| align=right|3,050|| align=right|0,046|| align=right|4,06|| align=right|5,325||MBA||17. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(110027)||2001 SD74|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,100|| align=right|9,34|| align=right|5,455||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110028)||2001 SS74|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,163|| align=right|11,91|| align=right|4,113||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110029)||2001 SG75|| align=right|15,7|| align=right|2,692|| align=right|0,131|| align=right|4,11|| align=right|4,417||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110030)||2001 SJ75|| align=right|14,4|| align=right|3,244|| align=right|0,059|| align=right|21,70|| align=right|5,841||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110031)||2001 SX75|| align=right|14,5|| align=right|3,228|| align=right|0,214|| align=right|1,55|| align=right|5,799||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110032)||2001 SD76|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,222|| align=right|5,30|| align=right|4,227||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110033)||2001 SN76|| align=right|15,2|| align=right|3,141|| align=right|0,065|| align=right|10,61|| align=right|5,565||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110034)||2001 SS76|| align=right|17,1|| align=right|2,193|| align=right|0,136|| align=right|3,63|| align=right|3,247||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110035)||2001 SX78|| align=right|14,6|| align=right|2,715|| align=right|0,181|| align=right|12,93|| align=right|4,473||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110036)||2001 SP79|| align=right|15,1|| align=right|3,092|| align=right|0,011|| align=right|10,76|| align=right|5,436||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110037)||2001 SA80|| align=right|15,7|| align=right|2,428|| align=right|0,205|| align=right|7,25|| align=right|3,783||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110038)||2001 SX80|| align=right|16,3|| align=right|2,602|| align=right|0,167|| align=right|6,59|| align=right|4,197||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110039)||2001 SH81|| align=right|16,5|| align=right|2,566|| align=right|0,183|| align=right|4,07|| align=right|4,109||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110040)||2001 SY81|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,166|| align=right|3,87|| align=right|3,719||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110041)||2001 SJ82|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,246|| align=right|4,87|| align=right|4,031||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110042)||2001 SL82|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,071|| align=right|9,73|| align=right|5,494||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110043)||2001 SA83|| align=right|15,9|| align=right|2,636|| align=right|0,191|| align=right|9,07|| align=right|4,278||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110044)||2001 SO83|| align=right|16,5|| align=right|2,417|| align=right|0,086|| align=right|5,36|| align=right|3,757||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110045)||2001 SD87|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,127|| align=right|2,80|| align=right|4,350||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110046)||2001 SV88|| align=right|17,2|| align=right|2,473|| align=right|0,092|| align=right|2,00|| align=right|3,887||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110047)||2001 SM90|| align=right|16,9|| align=right|2,550|| align=right|0,170|| align=right|1,17|| align=right|4,070||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110048)||2001 ST91|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,038|| align=right|2,14|| align=right|4,603||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110049)||2001 SK92|| align=right|16,3|| align=right|2,563|| align=right|0,138|| align=right|7,10|| align=right|4,103||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110050)||2001 SO94|| align=right|16,3|| align=right|2,728|| align=right|0,157|| align=right|6,00|| align=right|4,506||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110051)||2001 SE95|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,072|| align=right|5,40|| align=right|3,811||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110052)||2001 SF96|| align=right|16,1|| align=right|2,613|| align=right|0,156|| align=right|2,92|| align=right|4,223||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110053)||2001 SO96|| align=right|15,5|| align=right|3,233|| align=right|0,061|| align=right|2,65|| align=right|5,811||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110054)||2001 SH98|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,138|| align=right|12,96|| align=right|4,079||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110055)||2001 SC100|| align=right|15,2|| align=right|3,018|| align=right|0,181|| align=right|4,08|| align=right|5,243||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110056)||2001 SB103|| align=right|15,3|| align=right|3,093|| align=right|0,201|| align=right|26,00|| align=right|5,438||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110057)||2001 SZ103|| align=right|16,0|| align=right|2,630|| align=right|0,098|| align=right|1,94|| align=right|4,264||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110058)||2001 SC106|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,219|| align=right|7,05|| align=right|4,459||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110059)||2001 SK107|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,253|| align=right|6,22|| align=right|4,580||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110060)||2001 SM107|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,219|| align=right|7,30|| align=right|4,042||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110061)||2001 SF108|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,258|| align=right|7,74|| align=right|4,373||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110062)||2001 SG108|| align=right|14,6|| align=right|2,579|| align=right|0,119|| align=right|14,05|| align=right|4,140||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110063)||2001 SV108|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,232|| align=right|11,31|| align=right|4,418||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110064)||2001 SA109|| align=right|14,6|| align=right|2,724|| align=right|0,178|| align=right|8,10|| align=right|4,496||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110065)||2001 SU109|| align=right|13,2|| align=right|3,122|| align=right|0,012|| align=right|22,71|| align=right|5,516||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110066)||2001 SW109|| align=right|14,2|| align=right|2,845|| align=right|0,120|| align=right|12,02|| align=right|4,798||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110067)||2001 SH110|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,085|| align=right|9,98|| align=right|5,104||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110068)||2001 SR110|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,209|| align=right|5,34|| align=right|4,112||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110069)||2001 SC111|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,172|| align=right|8,68|| align=right|4,552||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110070)||2001 SZ111|| align=right|14,2|| align=right|2,795|| align=right|0,231|| align=right|6,99|| align=right|4,671||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110071)||2001 SA112|| align=right|14,1|| align=right|2,643|| align=right|0,220|| align=right|8,61|| align=right|4,295||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110072)||2001 SB112|| align=right|14,9|| align=right|2,462|| align=right|0,252|| align=right|6,61|| align=right|3,862||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110073)||2001 SM113|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,011|| align=right|3,96|| align=right|4,451||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110074)||2001 SP113|| align=right|16,4|| align=right|2,576|| align=right|0,178|| align=right|2,53|| align=right|4,135||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110075)||2001 SR113|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,128|| align=right|6,92|| align=right|3,848||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110076)||2001 SW113|| align=right|16,1|| align=right|2,643|| align=right|0,118|| align=right|1,85|| align=right|4,295||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110077)||2001 SC114|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,156|| align=right|2,23|| align=right|4,162||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110078)||2001 SH114|| align=right|15,0|| align=right|3,038|| align=right|0,199|| align=right|5,59|| align=right|5,295||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110079)||2001 SR114|| align=right|15,9|| align=right|2,537|| align=right|0,162|| align=right|9,02|| align=right|4,040||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110080)||2001 SV114|| align=right|15,7|| align=right|2,756|| align=right|0,095|| align=right|2,89|| align=right|4,573||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110081)||2001 SK115|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,206|| align=right|12,97|| align=right|4,390||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110082)||2001 SN115|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,330|| align=right|27,80|| align=right|4,200||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110083)||2001 SV115|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,351|| align=right|27,15|| align=right|4,069||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110084)||2001 SP116|| align=right|14,6|| align=right|2,882|| align=right|0,083|| align=right|5,24|| align=right|4,892||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110085)||2001 SE117|| align=right|16,1|| align=right|2,575|| align=right|0,117|| align=right|6,61|| align=right|4,132||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110086)||2001 ST117|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,101|| align=right|11,84|| align=right|4,188||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110087)||2001 SW117|| align=right|15,5|| align=right|2,647|| align=right|0,247|| align=right|12,01|| align=right|4,305||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110088)||2001 SG120|| align=right|16,3|| align=right|2,695|| align=right|0,066|| align=right|4,27|| align=right|4,423||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110089)||2001 ST120|| align=right|16,5|| align=right|2,695|| align=right|0,043|| align=right|5,55|| align=right|4,423||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110090)||2001 SV120|| align=right|16,3|| align=right|2,605|| align=right|0,304|| align=right|3,37|| align=right|4,203||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110091)||2001 SW120|| align=right|15,5|| align=right|2,433|| align=right|0,153|| align=right|5,14|| align=right|3,794||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110092)||2001 SC121|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,156|| align=right|4,45|| align=right|4,040||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110093)||2001 SJ121|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,140|| align=right|7,30|| align=right|4,132||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110094)||2001 SP121|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,044|| align=right|10,44|| align=right|4,574||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110095)||2001 SO122|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,184|| align=right|3,64|| align=right|4,064||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110096)||2001 SW122|| align=right|14,8|| align=right|2,972|| align=right|0,046|| align=right|9,87|| align=right|5,122||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110097)||2001 SD123|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,091|| align=right|9,14|| align=right|5,369||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110098)||2001 SK124|| align=right|16,1|| align=right|2,702|| align=right|0,100|| align=right|2,18|| align=right|4,442||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110099)||2001 SY124|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,165|| align=right|4,22|| align=right|5,405||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110100)||2001 SZ124|| align=right|15,6|| align=right|2,659|| align=right|0,085|| align=right|2,40|| align=right|4,334||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110101)||2001 SG125|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,059|| align=right|4,65|| align=right|4,128||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110102)||2001 SM126|| align=right|16,3|| align=right|2,542|| align=right|0,110|| align=right|2,02|| align=right|4,052||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110103)||2001 SZ126|| align=right|15,2|| align=right|3,177|| align=right|0,045|| align=right|4,95|| align=right|5,663||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110104)||2001 SS129|| align=right|14,7|| align=right|3,232|| align=right|0,045|| align=right|3,47|| align=right|5,810||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110105)||2001 SK131|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,047|| align=right|3,21|| align=right|4,517||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110106)||2001 SO131|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,153|| align=right|2,45|| align=right|3,762||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110107)||2001 SY131|| align=right|16,9|| align=right|2,665|| align=right|0,115|| align=right|1,90|| align=right|4,350||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110108)||2001 SR132|| align=right|15,5|| align=right|3,144|| align=right|0,121|| align=right|4,67|| align=right|5,573||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110109)||2001 SC134|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,086|| align=right|2,98|| align=right|4,613||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110110)||2001 SP135|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,215|| align=right|2,98|| align=right|4,081||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110111)||2001 SW135|| align=right|15,9|| align=right|3,009|| align=right|0,104|| align=right|1,53|| align=right|5,219||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110112)||2001 SA136|| align=right|13,9|| align=right|3,979|| align=right|0,136|| align=right|2,28|| align=right|7,935||HLD||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110113)||2001 SM136|| align=right|16,6|| align=right|2,620|| align=right|0,115|| align=right|2,77|| align=right|4,240||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110114)||2001 SP136|| align=right|15,8|| align=right|2,628|| align=right|0,194|| align=right|3,37|| align=right|4,260||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110115)||2001 SQ136|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|5,532||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110116)||2001 SE138|| align=right|16,4|| align=right|2,641|| align=right|0,141|| align=right|3,44|| align=right|4,292||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110117)||2001 SK138|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,078|| align=right|2,76|| align=right|4,283||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110118)||2001 SO138|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,122|| align=right|2,15|| align=right|4,668||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110119)||2001 SP138|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,200|| align=right|2,71|| align=right|4,051||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110120)||2001 SQ138|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,163|| align=right|2,90|| align=right|4,243||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110121)||2001 ST138|| align=right|15,4|| align=right|3,130|| align=right|0,034|| align=right|2,14|| align=right|5,537||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110122)||2001 SD139|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,158|| align=right|3,35|| align=right|4,419||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110123)||2001 SK140|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,099|| align=right|2,93|| align=right|4,173||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110124)||2001 SX140|| align=right|16,3|| align=right|2,612|| align=right|0,083|| align=right|1,68|| align=right|4,221||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110125)||2001 SF141|| align=right|15,8|| align=right|3,214|| align=right|0,142|| align=right|1,39|| align=right|5,761||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110126)||2001 SS144|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,127|| align=right|12,63|| align=right|4,265||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110127)||2001 SN145|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,149|| align=right|5,95|| align=right|4,287||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110128)||2001 SP145|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,066|| align=right|3,67|| align=right|4,557||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110129)||2001 SV146|| align=right|15,1|| align=right|2,700|| align=right|0,226|| align=right|4,00|| align=right|4,435||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110130)||2001 SP147|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,092|| align=right|11,59|| align=right|4,371||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110131)||2001 SX147|| align=right|15,4|| align=right|2,695|| align=right|0,031|| align=right|4,89|| align=right|4,423||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110132)||2001 SA148|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,059|| align=right|13,03|| align=right|5,670||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110133)||2001 SJ148|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,112|| align=right|7,39|| align=right|3,761||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110134)||2001 SF149|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,155|| align=right|6,99|| align=right|3,851||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110135)||2001 SJ149|| align=right|14,9|| align=right|2,580|| align=right|0,169|| align=right|4,03|| align=right|4,144||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110136)||2001 SX150|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,074|| align=right|4,61|| align=right|4,507||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110137)||2001 SA151|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,159|| align=right|2,61|| align=right|4,054||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110138)||2001 SB151|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,075|| align=right|21,22|| align=right|4,381||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110139)||2001 SC151|| align=right|15,1|| align=right|3,093|| align=right|0,249|| align=right|13,80|| align=right|5,438||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110140)||2001 SN151|| align=right|14,4|| align=right|3,224|| align=right|0,120|| align=right|5,54|| align=right|5,789||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110141)||2001 SP151|| align=right|15,1|| align=right|2,854|| align=right|0,053|| align=right|1,40|| align=right|4,821||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110142)||2001 SX151|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,181|| align=right|12,57|| align=right|4,363||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110143)||2001 SZ151|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,117|| align=right|1,87|| align=right|4,262||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110144)||2001 SX152|| align=right|16,0|| align=right|2,730|| align=right|0,128|| align=right|4,05|| align=right|4,510||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110145)||2001 SR153|| align=right|15,6|| align=right|2,477|| align=right|0,106|| align=right|5,82|| align=right|3,897||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110146)||2001 SO154|| align=right|16,6|| align=right|2,586|| align=right|0,137|| align=right|0,93|| align=right|4,158||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110147)||2001 SW154|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,182|| align=right|13,12|| align=right|4,205||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110148)||2001 SG155|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,069|| align=right|0,98|| align=right|4,848||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110149)||2001 SP155|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,200|| align=right|2,37|| align=right|4,062||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110150)||2001 ST155|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,112|| align=right|2,68|| align=right|4,311||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110151)||2001 SU156|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,130|| align=right|5,10|| align=right|3,633||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110152)||2001 SA157|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,029|| align=right|8,19|| align=right|5,433||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110153)||2001 SV158|| align=right|13,9|| align=right|3,234|| align=right|0,051|| align=right|5,84|| align=right|5,816||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110154)||2001 SZ158|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,070|| align=right|4,59|| align=right|4,521||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110155)||2001 SB159|| align=right|16,1|| align=right|2,763|| align=right|0,191|| align=right|2,13|| align=right|4,593||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110156)||2001 SK159|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,143|| align=right|13,78|| align=right|4,240||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110157)||2001 SQ159|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,082|| align=right|6,11|| align=right|4,359||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110158)||2001 SU159|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,118|| align=right|6,15|| align=right|3,839||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110159)||2001 SF160|| align=right|15,9|| align=right|2,775|| align=right|0,088|| align=right|3,18|| align=right|4,622||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110160)||2001 SG161|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,183|| align=right|0,84|| align=right|3,790||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110161)||2001 SU161|| align=right|16,3|| align=right|2,786|| align=right|0,070|| align=right|1,10|| align=right|4,650||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110162)||2001 SF162|| align=right|15,8|| align=right|2,757|| align=right|0,080|| align=right|4,04|| align=right|4,577||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110163)||2001 SN162|| align=right|15,9|| align=right|2,533|| align=right|0,139|| align=right|2,41|| align=right|4,030||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110164)||2001 SO164|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,189|| align=right|5,44|| align=right|4,270||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110165)||2001 SD166|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,165|| align=right|1,08|| align=right|4,276||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110166)||2001 SZ166|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,107|| align=right|13,80|| align=right|4,221||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110167)||2001 SD168|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,074|| align=right|10,39|| align=right|5,600||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110168)||2001 SM168|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,076|| align=right|16,57|| align=right|4,200||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110169)||2001 SD169|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,102|| align=right|13,98|| align=right|4,436||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110170)||2001 SP171|| align=right|14,4|| align=right|3,102|| align=right|0,039|| align=right|9,85|| align=right|5,463||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110171)||2001 SU171|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,241|| align=right|10,43|| align=right|5,356||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110172)||2001 SW171|| align=right|14,7|| align=right|3,134|| align=right|0,046|| align=right|3,81|| align=right|5,548||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110173)||2001 SF173|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,136|| align=right|14,31|| align=right|4,140||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110174)||2001 SH173|| align=right|16,1|| align=right|2,736|| align=right|0,030|| align=right|6,40|| align=right|4,526||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110175)||2001 SL173|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,065|| align=right|16,02|| align=right|4,524||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110176)||2001 SS173|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,084|| align=right|15,54|| align=right|4,170||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110177)||2001 SX173|| align=right|15,7|| align=right|2,724|| align=right|0,122|| align=right|9,75|| align=right|4,495||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110178)||2001 SA174|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,040|| align=right|8,63|| align=right|4,627||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110179)||2001 SF175|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,188|| align=right|5,63|| align=right|4,243||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110180)||2001 SH175|| align=right|16,4|| align=right|2,664|| align=right|0,108|| align=right|1,11|| align=right|4,347||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110181)||2001 SQ175|| align=right|14,8|| align=right|3,175|| align=right|0,047|| align=right|9,56|| align=right|5,656||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110182)||2001 SO176|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,173|| align=right|13,58|| align=right|4,435||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110183)||2001 SB177|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,190|| align=right|4,57|| align=right|4,126||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110184)||2001 SH177|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,182|| align=right|5,81|| align=right|4,071||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110185)||2001 SV177|| align=right|16,4|| align=right|2,574|| align=right|0,161|| align=right|5,57|| align=right|4,128||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110186)||2001 SC178|| align=right|16,2|| align=right|2,657|| align=right|0,197|| align=right|2,31|| align=right|4,331||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110187)||2001 SE178|| align=right|14,9|| align=right|3,166|| align=right|0,159|| align=right|4,30|| align=right|5,634||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110188)||2001 ST178|| align=right|15,1|| align=right|2,913|| align=right|0,112|| align=right|9,88|| align=right|4,972||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110189)||2001 SH179|| align=right|14,0|| align=right|2,761|| align=right|0,235|| align=right|9,91|| align=right|4,586||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110190)||2001 SJ179|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,230|| align=right|13,63|| align=right|4,310||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110191)||2001 SA187|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,264|| align=right|8,99|| align=right|4,133||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110192)||2001 SN187|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,099|| align=right|15,46|| align=right|5,375||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110193)||2001 SF189|| align=right|15,0|| align=right|3,049|| align=right|0,144|| align=right|1,87|| align=right|5,324||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110194)||2001 SU190|| align=right|15,3|| align=right|3,203|| align=right|0,166|| align=right|0,68|| align=right|5,733||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110195)||2001 SJ192|| align=right|15,4|| align=right|3,094|| align=right|0,131|| align=right|0,78|| align=right|5,442||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110196)||2001 SL194|| align=right|16,6|| align=right|2,731|| align=right|0,054|| align=right|1,18|| align=right|4,512||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110197)||2001 SQ196|| align=right|14,7|| align=right|3,195|| align=right|0,067|| align=right|2,58|| align=right|5,709||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110198)||2001 SV196|| align=right|14,0|| align=right|3,570|| align=right|0,080|| align=right|10,52|| align=right|6,745||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110199)||2001 SX196|| align=right|15,9|| align=right|2,769|| align=right|0,039|| align=right|3,51|| align=right|4,608||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110200)||2001 SR199|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,217|| align=right|12,16|| align=right|4,045||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110201)||2001 SJ201|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,048|| align=right|21,91|| align=right|4,431||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110202)||2001 SR201|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,053|| align=right|4,56|| align=right|4,189||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110203)||2001 SU203|| align=right|15,3|| align=right|3,175|| align=right|0,060|| align=right|8,11|| align=right|5,657||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110204)||2001 SH204|| align=right|16,2|| align=right|2,623|| align=right|0,186|| align=right|5,08|| align=right|4,248||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110205)||2001 SA206|| align=right|14,2|| align=right|3,431|| align=right|0,019|| align=right|6,08|| align=right|6,354||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110206)||2001 SN207|| align=right|15,7|| align=right|2,805|| align=right|0,142|| align=right|6,87|| align=right|4,696||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110207)||2001 SO210|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,121|| align=right|1,32|| align=right|4,147||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110208)||2001 SA211|| align=right|16,3|| align=right|2,478|| align=right|0,069|| align=right|1,62|| align=right|3,900||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110209)||2001 SM212|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,078|| align=right|4,78|| align=right|4,670||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110210)||2001 SB214|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,030|| align=right|2,91|| align=right|4,486||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110211)||2001 SQ214|| align=right|14,4|| align=right|3,169|| align=right|0,053|| align=right|9,83|| align=right|5,641||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110212)||2001 SR214|| align=right|14,6|| align=right|2,802|| align=right|0,102|| align=right|9,76|| align=right|4,688||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110213)||2001 SN215|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,066|| align=right|6,68|| align=right|4,533||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110214)||2001 SZ216|| align=right|14,4|| align=right|3,023|| align=right|0,093|| align=right|10,23|| align=right|5,254||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110215)||2001 SR219|| align=right|15,9|| align=right|3,148|| align=right|0,135|| align=right|1,25|| align=right|5,584||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110216)||2001 SX219|| align=right|15,6|| align=right|3,188|| align=right|0,204|| align=right|1,67|| align=right|5,690||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110217)||2001 ST220|| align=right|15,6|| align=right|2,713|| align=right|0,102|| align=right|2,63|| align=right|4,468||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110218)||2001 SE221|| align=right|16,0|| align=right|2,453|| align=right|0,141|| align=right|0,72|| align=right|3,842||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110219)||2001 SV221|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,070|| align=right|13,63|| align=right|4,065||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110220)||2001 SX221|| align=right|15,4|| align=right|3,180|| align=right|0,166|| align=right|3,05|| align=right|5,669||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110221)||2001 SB222|| align=right|15,1|| align=right|2,803|| align=right|0,093|| align=right|9,36|| align=right|4,691||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110222)||2001 SK223|| align=right|15,9|| align=right|3,158|| align=right|0,144|| align=right|0,21|| align=right|5,610||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110223)||2001 SL224|| align=right|16,5|| align=right|2,630|| align=right|0,070|| align=right|2,48|| align=right|4,264||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110224)||2001 SO224|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,117|| align=right|19,45|| align=right|5,287||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110225)||2001 SW224|| align=right|16,4|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|3,85|| align=right|4,122||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110226)||2001 SF225|| align=right|15,9|| align=right|2,583|| align=right|0,013|| align=right|2,24|| align=right|4,151||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110227)||2001 SP225|| align=right|15,5|| align=right|3,103|| align=right|0,022|| align=right|11,15|| align=right|5,466||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110228)||2001 SZ225|| align=right|16,4|| align=right|2,695|| align=right|0,035|| align=right|3,06|| align=right|4,423||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110229)||2001 SW226|| align=right|15,5|| align=right|3,007|| align=right|0,145|| align=right|6,62|| align=right|5,214||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110230)||2001 SW227|| align=right|16,4|| align=right|2,666|| align=right|0,087|| align=right|0,81|| align=right|4,353||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110231)||2001 SJ228|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,212|| align=right|13,40|| align=right|4,066||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110232)||2001 SM228|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,140|| align=right|13,96|| align=right|5,770||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110233)||2001 SE229|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,081|| align=right|10,33|| align=right|5,149||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110234)||2001 SG230|| align=right|15,0|| align=right|3,138|| align=right|0,168|| align=right|7,17|| align=right|5,558||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110235)||2001 SP230|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,078|| align=right|10,08|| align=right|5,546||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110236)||2001 SQ230|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,097|| align=right|2,42|| align=right|5,405||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110237)||2001 SW230|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,101|| align=right|2,06|| align=right|4,079||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110238)||2001 SC232|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,177|| align=right|6,18|| align=right|4,078||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110239)||2001 SN232|| align=right|16,3|| align=right|2,764|| align=right|0,157|| align=right|4,95|| align=right|4,594||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110240)||2001 ST232|| align=right|15,6|| align=right|2,732|| align=right|0,100|| align=right|2,60|| align=right|4,515||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110241)||2001 SW232|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,105|| align=right|13,44|| align=right|4,177||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110242)||2001 SS233|| align=right|15,6|| align=right|2,889|| align=right|0,025|| align=right|2,85|| align=right|4,911||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110243)||2001 SV233|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,041|| align=right|3,02|| align=right|4,585||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110244)||2001 SZ233|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,101|| align=right|12,96|| align=right|4,623||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110245)||2001 ST234|| align=right|16,5|| align=right|2,553|| align=right|0,137|| align=right|0,93|| align=right|4,079||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110246)||2001 SJ235|| align=right|16,0|| align=right|2,907|| align=right|0,027|| align=right|2,08|| align=right|4,955||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110247)||2001 SK235|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,078|| align=right|1,30|| align=right|4,024||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110248)||2001 SU235|| align=right|14,8|| align=right|3,215|| align=right|0,160|| align=right|1,82|| align=right|5,763||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110249)||2001 SG236|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,094|| align=right|3,03|| align=right|4,217||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110250)||2001 SX236|| align=right|15,8|| align=right|2,695|| align=right|0,079|| align=right|6,78|| align=right|4,424||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov